Lazar kan vara både ett förnamn och ett efternamn.

Personer med förnamnet Laar
Lazar Hrebeljanović (1329–1389), serbisk furste (knez) och adelsman
Lazar Branković – en furste av Raška
Lazar Kaganovitj (1893–1991), en av Stalins närmaste män
Lazar Markovitj Lisitskij (1890–1941), känd som El Lisitskij, rysk konstnär, designer, fotograf, typograf och arkitekt
Lazar Berman (1930–2005), rysk pianist

Personer med efternamnet Laar
 Bob Lazar (född 1959), amerikansk ufolog
 Curtis Lazar (född 1995), kanadensisk ishockeyspelare
 György Lázár, Ungerns premiärminister 1975-1987
 Maria Lazar (1895–1948), österrikisk-svensk författare och översättare

Förnamnsförgreningssidor
Efternamn